Bünemann ist der Familienname folgender Personen:

 August Rudolph Jesaias Bünemann (1716–1774), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Dietrich Bünemann († 2012), deutscher Physiker
 Gerhard Bünemann (1926–2015), deutscher Gartenbauwissenschaftler
 Johann Ludolf Bünemann (1687–1759), Philologe und Literaturhistoriker
 Richard Bünemann (1920–2009), deutscher Politiker (SPD, Die Linke), Politikwissenschaftler und Historiker